Pandu kan syfta på följande:
 Pandu, en gestalt i hinduisk mytologi

Geografi

Indonesien 

 Desa Pandu, administrativ by, Jawa Timur,

Kina 

 Pandu (sockenhuvudort), Fujian, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar